

Ссылки 
Международный олимпийский комитет – Санкт-Мориц 1948 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1948
Итоги зимних Олимпийских игр